Атосса — многозначный термин:
 Имя
 Атосса (ок. 550 до н. э. — ок. 515/475 до н. э.) — дочь персидского Кира II; жена царей Камбиса II, Гауматы и Дария I
 Атосса (IV век до н. э.) — дочь и жена персидского царя Артаксеркса II; также сестра и вероятная супруга Артаксеркса III Оха

 Астероид
 (810) Атосса — астероид главного пояса, открытый в 1915 году